Флаг муниципального образования Каза́нское сельское поселение Кавказского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 14 сентября 2007 года решением Совета Казанского сельского поселения № 7 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3615.

Описание 
«Прямоугольное полотнище синего (голубого) цвета, несущее вдоль нижнего края жёлтый узор в виде переплетённых шашек в ножнах, а над узором посередине — зелёный крест с расширяющимися плечами и жёлтой окантовкой. Высота узора составляет 1/3 от ширины полотнища. Размер креста составляет 1/2 от ширины полотнища».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Основной фигурой флага является зелёный, окаймлённый жёлтым уширенный крест. Зелёный крест является символом Екатеринославского казачьего войска, затем полка, после расформирования влившегося в состав Кавказского линейного казачьего войска. Именно екатеринославцы составили костяк станицы Казанской. Жёлтое окаймление креста указывает на заслуги казанцев в боях и в ратном труде.

Зелёный цвет символизирует природу, сельское хозяйство.

Синий (голубой) цвет полотнища символизирует безупречность, добродетель, волю, чистое небо, а также это цвет донских казаков которые основали казанское укрепление и первоначально несли службу в этом укреплении и линейных казаков, к войску которого принадлежали казанцы до образования Кубанского казачьего войска.

Жёлтые казачьи шашки аллегорически указывают на оборонительное значение укрепления и самой станицы, миролюбие и готовность жителей станицы в любую минуту встать на защиту родной земли. Жёлтый цвет (золото) — символ величия, благородства, славы, богатства и достатка, процветания, прочности.

Примечания 

Флаги с изображением шашки